Het WTA-tennistoernooi van Brussel (officieel French Community Championships) van 2002 vond plaats van 8 tot en met 14 juli 2002 in Brussel. Het toernooi – dat tot de categorie "Tier IV" behoorde – kan worden beschouwd als de laatste editie van het Belgian Open (1987 tot en met 2002), en als voorloper van het latere Brussels Open (vanaf 2011). Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De ongeplaatste Myriam Casanova uit Zwitserland, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, veroverde de titel. Ze versloeg in de finale de als eerste geplaatste Spaanse Arantxa Sánchez Vicario in drie sets. Het was de enige WTA-toernooizege in de loopbaan van Casanova. Van de Belgische deelneemsters bereikte Els Callens de tweede ronde. Elke Clijsters en Daphne Van de Zande kwamen niet voorbij de eerste ronde. De Nederlandse Kristie Boogert bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel – Het Spaanse team Virginia Ruano Pascual en Magüi Serna was het eerste reekshoofd – zij werden in de halve finale verslagen door de latere winnaressen. Het ongeplaatste duo Barbara Schwartz / Jasmin Wöhr won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Tathiana Garbin en Arantxa Sánchez Vicario in drie sets. Het was de eerste WTA-titel van Schwartz en Wöhr, zowel als team als voor ieder afzonderlijk. De Belgische Els Callens bereikte met Barbara Schett de derde ronde. Het Belgische team Laurence Courtois / Caroline Maes werd al in de eerste ronde uitgeschakeld, evenals Elke Clijsters (die samenspeelde met de enkelspelwinnares Myriam Casanova).

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Brussel 2002
Brussel